Арпи (англ. Arpi; арм . Արփի լիճ) — многозначный термин.

 Арпи — село в Вайоцдзорской области Республики Армении.
 Арпи (город) — в древности значительный город Апулии, на правом берегу Аквилона. 
 Арпи (коньяк) — сорт армянского коньяка.
 Арпи (озеро) — второе по запасам водных ресурсов озеро в Армении.

Примечания